Le Monteil, de naam van verschillende Franse gemeenten
Parfait-Louis Monteil (1855-1925), Frans officier en ontdekkingsreiziger
 Monteil-expeditie, ontdekkingsreis in West-Afrika door bovengenoemde tussen 1890 en 1892